Look What You've Done – singolo dei Jet del 2004
 Look What You've Done – singolo di Zara Larsson del 2021